A 2020. évi nyári olimpiai játékok az íjászat vegyes csapat versenyszámát július 23. és 24. között rendezték a Jumenosima Parkban.
Ez a versenyszám először szerepelt az olimpiai programban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

144 nyílvesszős selejtező

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eredmények 
A rövidítés jelentése a következő:
 OR: olimpiai rekord

Selejtező

Tábla

Jegyzetek

Források 

Íjászat a 2020. évi nyári olimpiai játékokon